Страхиня () — сербське ім'я. Назва є язичницькою і сходить до середньовічної Сербії, де вона вперше засвідчена в 1322 році як «Страхинья».

Значення слова strah — «страх» (від праслов'янського *straxъ), а -inja — підсилювальне. Таким чином, Страхиня означає «Великий страх або жах».

Прізвиська можуть включати Strale, Straja, Strajo, Straha, Straho, Stašo, Staško, Strašo, Straško, Strajin, Strajan, Strajko, Strahac, Strahinjica та Strajovina (Ctraja-Ctrlaja).

Люди 

 Страхиня Банович — головний герой однойменної сербської епічної поеми та фільму ; його можна ототожнити з історичною особою Юраджем II Страцимировичем Бальшичем.
 Страхиня Йованчевич, сербський стрибун у довжину
 Страхиня Лазович, сербський гравець у сквош
 Страхиня Мілошевич, сербський баскетболіст
 Страхиня Павлович, сербський футболіст
 Страхиня Петрович, сербський футболіст
 Страхиня Станішич, сербський гірськолижник
 Страхиня Стоячич, сербський баскетболіст

Див. також 

 Сильвіє Страхимир Краньчевич — хорватський поет XIX століття.

Примітки